Alternativa Democratica (Alternativa Democrática) – partito politico colombiano
Alternativa Democratica (Demokraattinen Vaihtoehto) – partito politico  finlandese
Alternativa Democratica (Демократска алтернатива, ДА, Demokratska Alternativa) – partito politico macedone
Alternativa Democratica (Alternattiva Demokratika) – partito politico maltese
Alternativa Democratica (Democratic Alternative) – partito politico nigeriano
Alternativa Democratica (Демократска Алтернатива, Demokratska Аlternativa) – partito politico serbo
Alternativa Democratica (Democratisch Alternatief '91) – partito politico surinamese